Гибсонија има више значења:
 Гибсонија (Пенсилванија)
 Гибсонија (Флорида)